Sagnacův efekt [saňakův] je důsledek speciální teorie relativity. V neinerciálních rotujících soustavách způsobuje rozdílnou rychlost šíření signálu, obíhajících po uzavřené dráze v opačných směrech. Je pojmenován po francouzském fyzikovi Georgesovi Sagnacovi, který jej naměřil ve svém interferometru v roce 1913.

V současnosti se efekt prakticky využívá pro konstrukci optických gyroskopů. Jeho vliv je třeba započíst při výpočtech polohy pomocí GPS (způsobil by chybu polohy v desítkách metrů) a při synchronizaci atomových hodin rozmístěných po světě.

Související články 
 Fizeaův experiment
 Michelsonův interferometr

Externí odkazy 
 

Optika
Relativistická fyzika